Dieppe (Frankrijk), een stad in het Franse departement Seine-Maritime
Dieppe-sous-Douaumont, een gemeente in het Franse departement Meuse
Arrondissement Dieppe, Frankrijk
Aanval op Dieppe, tijdens de Tweede Wereldoorlog een geallieerde aanval op de Franse stad
Dieppe (Canada), een stad in New Brunswick (Canada)
Dieppe (film), een Canadese film uit 1993